Jacek Siemiński (XVII wiek) – chorąży radomszczański
 Jan Siemiński (1933–2004) – redemptorysta
 Wojciech Siemiński (?–1763) – referendarz wielki koronny
 Zbigniew Siemiński (1931–2004) – działacz opozycji, polonista